Spis meczów polskich drużyn w europejskich pucharach od roku 1990 do roku 2007. Obejmuje on wszystkie mecze polskich drużyn piłkarskich w turniejach pod patronatem UEFA.

Zobacz też 
 Lista meczów polskich klubów w europejskich pucharach UEFA w latach 1955-1989
 Lista meczów polskich klubów w europejskich pucharach UEFA po roku 2007
 Statystyki występów polskich klubów w europejskich pucharach UEFA

Przypisy 

Polskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach